И́горь Никола́евич Рымару́к (; 1958—2008) — украинский поэт.

Биография 
Родился 4 июля 1958 года в селе Мякоты (ныне Изяславский район, Хмельницкая область, Украина). Окончил факультет журналистики КГУ имени Т. Г. Шевченко (1979). Дебютировал в 1978 году в журнале «Дніпро» (Днепр). Главный редактор журнала «Сучасність» (Современность), заведующий редакцией современной украинской литературы издательства «Дніпро», член СПУ (1984), вице-президент Ассоциации украинских писателей. Составитель антологии новейшей украинской поэзии «Вісімдесятники» (1990).

Умер 3 октября 2008 года в больнице через несколько дней после ДТП. Похоронен во Львове на Лычаковском кладбище.

Награды и премии 
 Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (2002) — за книгу стихов «Дева Обида»

Сборники стихов 
 «Висока вода» (Половодье), 1984
 «Упродовж снігопаду» (За время снегопада), 1988
 «Нічні голоси» (Ночные голоса), 1991
 «Золотий дощ» (Золотой дождь), 1996, на укр. и нем. языках
 «Діва обида» (Дева Обида), 2002, Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко
 «Бермудський трикутник» (Бермудский треугольник), 2007
 «Сльоза Богородиці» (Слеза Богородицы), 2009
 «Божественний вітер» (Божественный ветер), 2012

Публикации на русском языке 
 [Стихи] // Дружба народов, 2005, № 3
 Свет в камне/ Пер. Натальи Бельченко// Новый мир, 2009, № 4
 Дева Обида// Дружба народов, 2009, № 10
 Доброе время Твое (2011), в переводах на русский Натальи Бельченко и Владимира Ильина и картинах Сергея Слепухина

Примечания

Ссылки 
 И. Рымарук. Избранные стихотворения. Перевод В. Богуславской. Читает В. Белоцерковский
 Стихи on line на poetry.uazone.net 
 Стихи on line на ukrart.lviv.ua 

Погибшие в автомобильных катастрофах
Выпускники Института журналистики Киевского университета
Похороненные на Лычаковском кладбище